Балашо́ва — женская форма фамилии . Балашова, Александра Михайловна (1887—1979) — балерина Большого театра, хореограф-педагог.
 Балашова, Анна Викторовна (род. 1983) — российская самбистка и дзюдоистка.
 Балашова, Галина Андреевна (род. 1931) — космический архитектор, дизайнер, художник, создатель интерьеров космических кораблей, орбитальных станций СССР.
 Балашова, Нина Гавриловна (1926—2007) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда (1966).
 Балашова, Роза Трофимовна (1927—2005) — советская и российская актриса.
 Балашова, Светлана Александровна (1943—2012) — советская и российская актриса.
 Балашова, Тамара Владимировна (1930—2018) — советский и российски литературовед, заслуженный деятель науки РФ (1992).
 Балашова, Таня (1902—1973) — французская актриса, режиссёр, театральный педагог.